Das McDonald’s Burnie International 2010 war die achte Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Burnie. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde vom 1. bis 7. Februar 2010 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der australische Qualifikant Bernard Tomic, der im Finale seinen an Position sieben gesetzten Landsmann Greg Jones in zwei Sätzen besiegte. Es war Tomics zweiter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste der Saison.

Im Doppel gewannen die ungesetzten Australier Matthew Ebden und Samuel Groth das Finale gegen ihre ebenfalls ungesetzten Landsmänner James Lemke und Dane Propoggia in einem umkämpften Spiel nach zwei im Tie-Break entschiedenen Sätzen letztlich im Match-Tie-Break. Während es für Ebden der erste Doppelerfolg bei einem Challenger-Turnier war, konnte Groth damit bereits seinen vierten Erfolg dieser Kategorie feiern. Es war außerdem sein zweiter Erfolg in Burnie.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 34 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Burnie City